О́льга Вале́рьевна Зубко́ва (род. , , СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая.

Биография 
Ольга Зубкова родилась 26 мая 1969 года в Орле.

В 1988 году окончила актёрское отделение Ростовского училища искусств. Училась на одном курсе вместе с Еленой Шульман и Ириной Безруковой. По собственному утверждению, «мечтала быть диктором телевидения, но из-за отсутствия высшего образования не приняли».

С 1987 по 1990 год — актриса Тульского драматического театра имени Горького. В нескольких спектаклях конца 1980-х годов Ольга играла ведущие роли. Затем переехала в Москву, где изначально работала массовиком-затейником на уличных праздниках, секретарём-референтом, актрисой театра «Игроки».

С 1993 года работала на телевидении — была ведущей программ «Времечко», «Чрезвычайный канал» (РТР), «Магазин на диване» (РТР, ТНТ), «Канал Купи» (ТВ-3), «С. С. С. Р.: смотрим, спорим, советуемся, решаем» (Мир). На радиостанциях «Юность» и «Говорит Москва» Ольга некоторое время работала ведущей и параллельно снималась в рекламных роликах («Панадол», «Пышка», «Миф», «Глейд», «Мезим»).

С 2000 года занимается дубляжом и закадровым озвучиванием зарубежных фильмов и телесериалов, озвучивает также документальные фильмы, аудиокниги, компьютерные игры и рекламные ролики. Её голосом говорят многие актрисы Голливуда, такие как: Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Карла Гуджино, Шарлиз Терон, Мишель Пфайффер, Сигурни Уивер и др.

В мае 2018 года выступала в четвертьфинале Высшей лиги КВН в качестве приглашённой звезды вместе с коллегами Владимиром Антоником, Вадимом Андреевым и Сергеем Балабановым.

В 2019 году была одним из чтецов московского Тотального диктанта.

Удостоена специального приза VIII Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK Film Festival 2019 — «За преданность профессии» за фильм «Родные люди».

Муж (с 1991 года) — Алексей Иванович Анненков (род. 12 марта 1959), актёр театра Армена Джигарханяна. Сын — Сергей (род. 1996), актёр кино и дубляжа. Дочь — Юлия (род. 2005).

Фильмография 
 1997 — Завтра будет день (короткометражный)
 1999 — Белый танец — эпизод
 2001 — Люди и тени. Секреты кукольного театра — Елена Владимировна
 2002 — Моя граница — Элла
 2003 — Адвокат (1-й сезон) — Инна Харченко, одноклассница Зимина и Карпинского (фильм 5)
 2003 — Спасти и выжить — корреспондентка ТВ
 2003 — Сыщик без лицензии — Оксана Филиппенко (фильм 5)
 2004 — Нежное чудовище — Мальдина
 2004 — Не забывай — регистратор ЗАГС
 2006 — Мой ласковый и нежный мент — Анна, продавщица
 2006 — Петя Великолепный — Рита
 2006 — Спасатели. Затмение — Ольга
 2011 — Охотники за бриллиантами — секретарь у Орлова в 1992 году (8 серия)
 2011—2012 — Закрытая школа — Светлана Виноградова
 2019 — Родные люди (короткометражный)

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы

Кейт Бланшетт 
 2014 — Хоббит: Битва Пяти Воинств — Галадриэль
 2013 — Хоббит: Пустошь Смауга — Галадриэль
 2013 — Жасмин — Жанетт «Жасмин» Фрэнсис
 2012 — Хоббит: Нежданное путешествие — Галадриэль
 2008 — Загадочная история Бенджамина Баттона — Дэйзи
 2008 — Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа — Ирина Спалько
 2007 — Золотой век — Елизавета I
 2004 — Авиатор — Кэтрин Хепбёрн
 2003 — Властелин колец: Возвращение короля — Галадриэль
 2002 — Властелин колец: Две крепости — Галадриэль
 2001 — Властелин колец: Братство Кольца — Галадриэль

Анджелина Джоли 
 2015 — Лазурный берег — Ванесса
 2010 — Солт — Эвелин Солт
 2008 — Подмена — Кристин Коллинз
 2007 — Беовульф — Мать Гренделя
 2005 — Мистер и миссис Смит — Джейн Смит
 2004 — Александр — Олимпиада

Сигурни Уивер 
 1997 — Чужой 4: Воскрешение — клон Эллен Рипли № 8
 1992 — Чужой 3 — Эллен Рипли
 1986 — Чужие — Эллен Рипли
 1979 — Чужой — Эллен Рипли

Ким Кэттролл 
 2010 — Секс в большом городе 2 — Саманта Джонс
 2008 — Секс в большом городе — Саманта Джонс

Фиона Шоу 
 2002 — Гарри Поттер и тайная комната — Петунья Дурсль
 2001 — Гарри Поттер и философский камень — Петунья Дурсль

Другие фильмы 
 2017 — Кое-что на день рождения — Сенна Бергес (Шэрон Стоун)	
 2011 — Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 — Лили Поттер (Джеральдин Сомервилль)
 2010 — План Б — Лори (Мэрибет Монро)
 2007 — Гарри Поттер и Орден Феникса — Амелия Боунс (Сайан Томас)
 2007 — Звёздная пыль — ведьма Ламия (Мишель Пфайффер)

Сериалы 
 2017 — Изумрудный город — добрая волшебница Глинда (Джоэли Ричардсон), половина женских ролей (закадровое озвучивание SDI Media Russia для Viasat)
 2016 — Война и мир — Анна Павловна Шерер (Джиллиан Андерсон)
 2004—2010 — Остаться в живых — половина женских ролей (7 сезон, закадровое озвучивание «Первого канала»)
 1998—2004 — Секс в большом городе — Миранда Хоббс (Синтия Никсон), второстепенные персонажи (1—5 сезоны, закадровое озвучивание НТВ+ по заказу НТВ, 2002—2003 гг.)
 1990—1993 — Дживс и Вустер — все женские роли в 1 сезоне (закадровый перевод для телеканала «Россия», 2003 год)

Мультфильмы и мультсериалы 
 2016 — Кунг-фу панда 3 — мастер Тигрица
 2016 — Кунг-фу панда: Загадки Свитка — мастер Тигрица
 2015 — Школа монстров — Клео Де Нил
 2011 — Кунг-Фу Панда: Секреты Мастеров — мастер Тигрица
 2011—2014 — Кунг-фу панда: Удивительные легенды — мастер Тигрица, второстепенные персонажи
 2011 — Кунг-фу панда 2 — мастер Тигрица
 2007 — Симпсоны в кино — Мардж Симпсон

Компьютерные игры 
 2008 — World of Warcraft — Тиранда Шелест Ветра
 2015 — Skyforge — Герида
 2015 — Heroes of the Storm — Тиранда
 2016 — World of Warcraft: Legion — Тиранда, Леди С’тено
 2018 — World of Warcraft: Battle for Azeroth — Тиранда

Озвучивание

Мультфильмы и мультсериалы 
 2012 — Снежная Королева — Уна, Принцесса, Зеркало, Озеро Гао
 2015 — Снежная королева 2: Перезаморозка — Бабушка Орма
 2015 — Два музыканта — Ганна, Альберт
 2016 — Снежная королева 3: Огонь и лёд — Альфида, Атаманша
 2017 — Герои Энвелла — Саламандра, Елена Викторовна
 2017—2020 — Лео и Тиг — Метель Завируха, морская леопардиха Мане, тюлень-мама Апака, носорожица Нтанда
 2018 — Снежная Королева: Зазеркалье — Снежная королева
 2018—2019 — Сказочный патруль — Снежная королева, Дух Огня

Телепередачи и документальные фильмы 
 2006 — Дунаевские. Три судьбы (Первый канал)
 2006 — Андрей Ростоцкий: последний романтик (Культура)
 2006—2013 — Галапагосские острова (Культура)
 2009—2011 — Час суда (РЕН ТВ) — закадровый голос
 2013 — Время обедать (Первый канал) — закадровый голос
 2016—н.в. — Международная пилорама (НТВ) — один из закадровых голосов
 2017 — Бактерии. Война миров (Первый канал) — перевод иностранной речи за кадром
 2017 — Рудольф Нуреев. Неукротимый гений (ТВ Центр) — перевод иностранной речи за кадром

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
Интервью:
 
 

Выпускники Ростовского колледжа искусств
Персоналии:Тульский театр драмы
Телеведущие канала «Мир»